Коскурита ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 54,96 км². Население 112 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos de Coscurita

Муниципалитеты Сории